Världsmästerskapet i basket för herrar 1986 spelades i Spanien 5-19 juli 1986. Turneringen vanns av USA före Sovjetunionen och Jugoslavien.

Matcherna spelades i Zaragoza, Ferrol, Málaga, Teneriffa, Barcelona, Oviedo och Madrid.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Semifinal-omgång

Lag som spelade i samma grupp i den preliminära omgången har resultaten med sig mot lag som gått vidare. Dessa resultat är skrivna i kursiv stil.

Grupp 1

Grupp 2

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Källor
Officiell hemsida

1986
Internationella baskettävlingar i Spanien
1986 i Spanien
Sportevenemang i Madrid
Sportevenemang i Barcelona
Madrid under 1900-talet